FBP (pistola-metralhadora) — arma
 Fábrica de Braço de Prata — antigo estabelecimento fabril militar do Estado Português
 Frente Brasil Popular — coligação eleitoral que disputou a eleição presidencial no Brasil em 1989
 Frente Brasil Popular (2015) — organização política brasileira fundada em 2015
 Filtro biológico percolador — sistema de tratamento secundário de esgoto

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas